Regős István (?–?) magyar atléta, diszkoszvető
 Regős István (1939–2023) magyar, újságíró, író, szerkesztő, műsorvezető, rendező
 Regős István (?–) magyar úszó
 Regős István (1947–2012) magyar dzsesszzenész, zongoraművész, zeneszerző, zenetanár
 Regős István (1954–) magyar festő, képzőművész